Damaru (zanger), een Surinaams zanger en rapper
Damaru (trommel), een boeddhistische trommel